Jüdischer Friedhof Lechenich steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Lechenich)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Lechenich)